Ста́рый Укырчело́н ( — «Корова-камень») — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Оёрское».

География 
Расположено в 27 км юго-западнее районного центра, села Петропавловка, в 4 км к югу от центра сельского поселения, села Оёр, на правом берегу реки Джиды, в 1 км западнее села Тохой, в 12 км от границы с Монголией.

Население

Экономика 
Население занимается сельским хозяйством, имеет личные подсобные хозяйства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»

Населённые пункты Джидинского района